Бальмер — прізвище. Відомі носії:
 Йоганн Якоб Бальмер (1825—1898) — швейцарський математик і фізик.
 Люк Бальмер (1898—1996) — швейцарський диригент і композитор. Син художника Вільгельма Бальмера (1865—1922).

Топоніми 
 Бальмер — кратер на видимій стороні Місяця.

Інше 
 12755 Балмер — астероїд